Beardsley kan som auktorsförkortning betyda:

 John Wyman Beardsley
 Paul M. Beardsley

Robotskapade auktorsförkortningar